UE kan avse:

 UE – utforskning av stadsmiljö, se Urban Exploration
 UE – ett företag, se Upsala-Ekeby AB
 UE – uttryckt för Europeiska unionen på bland annat franska, polska, portugisiska, rumänska och spanska
 ue - vid entreprenadarbeten förkortning för underentreprenör